DeBoom ist der Familienname folgender Personen:

 Nicole DeBoom (* 1972), US-amerikanische Triathletin und Frau von Tim
 Tim DeBoom  (* 1970), US-amerikanischer Triathlet, Mann von Nicole, zweifacher Ironman Hawaii-Sieger
 Tony DeBoom (* 1968), US-amerikanischer Triathlet